Keane est un nom de famille irlandais qui provient du nom Ó Catháin qui a également donné naissance aux noms suivants : O'Cahan, O'Kane, Kean, Kane, Cain et McCain.

Patronyme 

 Claire Keane (1979-), illustratrice et une Visual Development Artist, fille de Glen Keane ;
 Dolores Keane (1953-), chanteuse traditionnelle irlandaise ;
 Doris Keane (1881-1945), actrice américaine de théâtre et du cinéma muet ;
 
 Fergal Keane (1961-), écrivain et présentateur de radio et de télévision irlandais ;
 Glen Keane (1954-), animateur, auteur, illustrateur et réalisateur américain qui a principalement travaillé pour le studio Walt Disney Pictures ;
 Helen Keane (1923-1996), productrice de jazz américain ;
 Horace Keane (18?-19?), constructeur aéronautique américain ayant fondé Keane Aeroplanes ;
 J. Keane (18?-19?), joueur de tennis australien du début du  ;
 James Keane (1948-), musicien traditionnel irlandais, joueur d'accordéon ;
  (1857–1929), prêtre américain ;
 John B. Keane (1928–2002), écrivain de pièces de théâtre, romancier et essayiste irlandais ;
 Margaret Keane (1927-2022), artiste-peintre américaine ;
 Michael Keane (1993-), footballeur anglais ;
  (1940-), mathématicien américain ;
 Mike Keane (1967-), ailier droit canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Moss Keane (1948-2010), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Robbie Keane (1980-), footballeur irlandais ;
 Robert Emmett Keane (1883-1981), acteur américain ;
 Roy Keane (1971-), footballeur irlandais ;
 Seán Keane (1946-), fiddler musicien traditionnel irlandais ;

Dans la fiction 
 Billie Keane, un personnage de la série Oz ;
 Jefferson Keane, un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Leon Robinson ;
 Steven Keane, un personnage de fiction de la série Highlander ;

Divers 
 Keane, un groupe de pop britannique ;
 Keane, un film américain réalisé par Lodge H. Kerrigan en 2004 ;
 Keane Aeroplanes, une société fondée en 1920 par Horace Keane à North Beach dans l'île de Long Island, aux États-Unis ;
 Keane, une société américaine de services en ingénierie informatique.

Voir aussi